Session (von lateinisch sessio ‚Sitzung‘) steht

in der deutschen Aussprache [] / österr. [] für:
 allgemein das meist mehrtägige Zusammentreten des Gesetzgebers, die Sitzungsperiode 
 eine Sitzungsperiode des Schweizer Parlaments, siehe Session (Schweiz)
 die Karnevalszeit, siehe Karnevalssession
 eine Sitzgelegenheit für Priester oder Zelebranten im Altarraum, siehe Sedilien 

in der englischen Aussprache [] für:
 Eine Aufnahme-Session
 ein zwangloses Zusammenspiel in Jazz- und Rockmusik, siehe Jam-Session 
 in der irischen Musiktradition das gemeinsame Musizieren, siehe Session (Irish Folk)
 einen begrenzten Abschnitt fachbezogener Sitzungs- oder Arbeitsperioden, siehe Session (Konferenz)
 eine Einheit der Unterteilung bei räumlich ausgedehnten Messkampagnen, siehe Session (Messung)
 die zeitweise bestehende Verbindung eines Clients mit einem Server, siehe Sitzung (Informatik) 
 einen abgeschlossenen Datenbereich bei CDs und DVDs, siehe Session (CD).

Session ist der Familienname von:
 Samuel L. Session (* 1973), schwedischer DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Sessions
 Sitzung